IVT est un sigle qui peut désigner :
 International Visual Theatre, un laboratoire de recherches artistiques, linguistiques et pédagogiques sur la langue des signes, les arts visuels et corporels et une école d’apprentissage de la langue des signes ;
 injection intravitréenne.